Reginette bezeichnet folgende Begriffe:
 Reginette, ehemaliger Autohersteller
 Reginette (Teigwaren), italienische Pastasorte